«До́воды рассу́дка» (; в русском переводе «Убеждение») — роман Джейн Остин, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 «Доводы рассудка» — телесериал, выходивший на канале BBC с 1960 по 1961 год.
 «Доводы рассудка» — телесериал, выходивший на канале ITV в 1971 году.
 «Доводы рассудка» — британский фильм режиссёра Роджера Мичелла, вышедший в 1995 году.
 «Доводы рассудка» — британский фильм режиссёра Адриана Шерголда, вышедший в 2007 году.
 «Доводы рассудка» — американский фильм режиссёра Кэрри Крэкнелл, который выйдет на экраны в 2022 году.

См. также 
 

Экранизации произведений Джейн Остин